Gieselmann ist der Familienname folgender Personen:

 David Gieselmann (* 1972), deutscher Dramatiker und Blogger
 Dirk Gieselmann (* 1978), deutscher Journalist und Kolumnist
 Reinhard Gieselmann (1925–2013), deutscher Architekt und Hochschullehrer

Gieselmann steht für:
 Gieselmann (Film), Kurzfilm von Rainer Bärensprung und Robin Epkenhans (2021)